Conway může znamenat:

geografický název
 Conway (Severní Dakota) – město v Severní Dakotě v USA
 Conway (Washington) – obec ve Washingtonu v USA
 Conway (ostrov) – ostrov u pobřeží Antarktidy
 Conway (řeka) – řeka na Novém Zélandu
 Conway (útes) – útes na Fidži
 Conwy – město ve Walesu, tradičně anglicky zvané Conway

křestní jméno
 Conway Mohamed (* 1981) – zimbabwský cyklista
 Conway Savage (1960–2018) – australský hudebník
 Conway Tearle (1878–1938) – anglický herec
 Conway Twitty (1933–1993) – americký zpěvák a kytarista

příjmení
 Anne Conwayová (1631–1679) – anglická filosofka
 Gerry Conway (* 1947) – anglický bubeník
 Hollis Conway (* 1967) – americký skokan do výšky
 Jack Conway (1887–1952) – americký herec a režisér
 John Horton Conway (1937–2020) – britský matematik
 Conwayovi vojáci – matematický problém
 Lynn Conwayová (* 1938) – americká počítačová odbornice
 Mike Conway (* 1983) – britský automobilový závodník
 Thomas Conway (1735–1800) – americký generál
 Tim Conway (1933–2019) – americký herec

 další významy
 Conway Hall Ethical Society – volnomyšlenkářská společnost
 Rolls-Royce Conway – letecký motor

Související rozcestník 
 Conwy (rozcestník)